Санта Марија Искатлан има више значења:

 Општина Санта Марија Искатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Искатлан (Санта Марија Искатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику